Clasamentul pe medalii la Jocurile Olimpice de iarnă din 2016 este o listă a Comitetelor Olimpice Naționale (CON-uri) aranjate după numărul de medalii olimpice obținute la Jocurile Olimpice de vară din 2016 de la Rio de Janeiro, Brazilia care s-au desfășurat în perioada 5—21 august 2016. Aproximativ 11.400 de sportivi reprezentând 205 CON-uri au participat la 306 probe sportive în cadrul a 28 sporturi.

La această ediție, Vietnam, Kosovo, Fiji, Singapore, Puerto Rico, Bahrain, Iordania, Tadjikistan și Coasta de Fildeș au obținut primele medalii din aur din istoria lor. Trăgătorul Fehaid Al-Deehani este primul sportiv independent din istorie care a obținut o medalie de aur.

Pentru a patra oară în cinci ediții de Jocuri, Statele Unite ale Americii conduc clasamentul atât prin numărul de medalii de aur (46) câștigate cât și prin numărul total de medalii (121). Marea Britanie se află pe locul secund după numărul de medalii de aur (27), dar pe locul trei după numărul total de medalii (67) — cea mai bună performanță de după ediția din 1908, a căror gazdă au fost.

Marea Britanie a devenit prima țară care a obținut mai multe medalii la ediția următoare celei la care a fost gazdă. În 2012, Marea Britanie a obținut 65 de medalii (29 de aur), în comparație cu 67 de medalii (27 de aur) în 2016.

Clasamentul pe medalii

Clasamentul pe medalii este bazat pe informațiile provenite de la Comitetul Olimpic Internațional (IOC) și respectă prevederile convenției IOC. Așadar, primele țări sunt luate în ordinea numărului de medalii de aur. Apoi, sunt luate în considerare medaliile de argint, iar mai apoi cele de bronz. Dacă scorul este egal, țările sunt ordonate alfabetic.

La fiecare probă de box (13), judo (14), lupte (18) și taekwondo (8) se acordă două medalii de bronz (în total 53 de medalii adiționale).

La proba de natație – 100 metri stil liber feminin, s-au acordat două medalii de aur și prin urmare nu s-a acordat medalie de argint.

La proba de natație – 100 metri fluture masculin, s-au acordat trei medalii de argint și prin urmare nu s-a acordat medalie de bronz.

La proba de natație – 100 metri spate feminin, s-au acordat două medalii de bronz.

La proba de kaiac-canoe – K-1 200 metri masculin, s-au acordat două medalii de bronz.

Legendă
 Țara gazdă
 România
 Republica Moldova

{| 
|-
|1
! scope="row" align=left| 
| 46 || 37 || 38 || 121
|-
|2
! scope="row" align=left| 
| 27 || 23 || 17 || 67
|-
|3
! scope="row" align=left| 
| 26 || 18 || 26 || 70
|-
|4
! scope="row" align=left| 
| 19 || 18 || 19 || 56
|-
|5
! scope="row" align=left| 
| 17 || 10 || 15 || 42
|-
|6
! scope="row" align=left| 
| 12 || 8 || 21 || 41
|-
|7
! scope="row" align=left| 
| 10 || 18 || 14 || 42
|-
|8
! scope="row" align=left| 
| 9 || 3 || 9 || 21
|-
|9
! scope="row" align=left| 
| 8 || 12 || 8 || 28
|-
|10
! scope="row" align=left| 
| 8 || 11 || 10 || 29
|-
|-
|11
! scope="row" align=left| 
| 8 || 7 || 4 || 19
|-
|12
! scope="row" align=left| 
| 8 || 3 || 4 || 15
|-
|-bgcolor=ccccff
|13
! scope="row" align=left style="background-color:#ccccff"| 
| 7 || 6 || 6 || 19
|-
|14
! scope="row" align=left| 
| 7 || 4 || 6 || 17
|-
|15
! scope="row" align=left| 
| 6 || 6 || 1 || 13
|-
|16
! scope="row" align=left| 
| 6 || 3 || 2 || 11
|-
|17
! scope="row" align=left| 
| 5 || 3 || 2 || 10
|-
|18
! scope="row" align=left| 
| 5 || 2 || 4 || 11
|-
|19
! scope="row" align=left| 
| 4 || 9 || 5 || 18
|-
|20
! scope="row" align=left| 
| 4 || 3 || 15 || 22
|-
|21
! scope="row" align=left| 
| 4 || 2 || 7 || 13
|-
|22
! scope="row" align=left| 
| 3 || 5 || 9 || 17
|-
|23
! scope="row" align=left| 
| 3 || 2 || 3 || 8
|-
|24
! scope="row" align=left| 
| 3 || 2 || 2 || 7
|-
|25
! scope="row" align=left| 
| 3 || 1 || 4 || 8
|-
|26
! scope="row" align=left| 
| 3 || 1 || 2 || 6
|-
|27
! scope="row" align=left| 
| 3 || 1 || 0 || 4
|-
|28
! scope="row" align=left| 
| 2 || 6 || 7 || 15
|-
|29
! scope="row" align=left| 
| 2 || 6 || 3 || 11
|-
|30
! scope="row" align=left| 
| 2 || 6 || 2 || 10
|-
|31
! scope="row" align=left| 
| 2 || 5 || 4 || 11
|-
|32
! scope="row" align=left| 
| 2 || 4 || 2 || 8
|-
|33
! scope="row" align=left| 
| 2 || 3 || 6 || 11
|-
|34
! scope="row" align=left| 
| 2 || 3 || 2 || 7
|-
| rowspan=2|35
! scope="row" align=left| 
| 2 || 2 || 2 || 6
|-
! scope="row" align=left| 
| 2 || 2 || 2 || 6
|-
|37
! scope="row" align=left| 
| 2 || 2 || 0 || 4
|-
|38
! scope="row" align=left| 
| 2 || 1 || 4 || 7
|-
|39
! scope="row" align=left| 
| 1 || 7 || 10 || 18
|-
|40
! scope="row" align=left| 
| 1 || 4 || 4 || 9
|-
|41
! scope="row" align=left| 
| 1 || 3 || 4 || 8
|-
|42
! scope="row" align=left| 
| 1 || 3 || 0 || 4
|-
|43
! scope="row" align=left| 
| 1 || 2 || 7 || 10
|-
|44
! scope="row" align=left| 
| 1 || 2 || 5 || 8
|-
|45
! scope="row" align=left| 
| 1 || 2 || 1 || 4
|-
|46
! scope="row" align=left| 
| 1 || 2 || 0 || 3
|- style="background-color:#90ee90"
|47
! scope="row" align=left style="background-color:#90ee90"| 
| 1 || 1 || 3 || 5
|-
| rowspan=2|48
! scope="row" align=left| 
| 1 || 1 || 0 || 2
|-
! scope="row" align=left| 
| 1 || 1 || 0 || 2
|-
|50
! scope="row" align=left| 
| 1 || 0 || 2 || 3
|-
| rowspan=3|51
! scope="row" align=left| 
| 1 || 0 || 1 || 2
|-
! scope="row" align=left| 
| 1 || 0 || 1 || 2
|-
! scope="row" align=left| 
| 1 || 0 || 1 || 2
|-
| rowspan=6|54
! scope="row" align=left| 
| 1 || 0 || 0 || 1
|-
! scope="row" align=left| 
| 1 || 0 || 0 || 1
|-
! scope="row" align=left| 
| 1 || 0 || 0 || 1
|-
! scope="row" align=left| 
| 1 || 0 || 0 || 1
|-
! scope="row" align=left| 
| 1 || 0 || 0 || 1
|-
! scope="row" align=left| 
| 1 || 0 || 0 || 1
|-
|60
! scope="row" align=left| 
| 0 || 4 || 1 || 5
|-
|61
! scope="row" align=left| 
| 0 || 3 || 2 || 5
|-
| rowspan=2|62
! scope="row" align=left| 
| 0 || 2 || 0 || 2
|-
! scope="row" align=left| 
| 0 || 2 || 0 || 2
|-
|64
! scope="row" align=left| 
| 0 || 1 || 3 || 4
|-
| rowspan=2|65
! scope="row" align=left| 
| 0 || 1 || 2 || 3
|-
! scope="row" align=left| 
| 0 || 1 || 2 || 3
|-
| rowspan=2|67
! scope="row" align=left| 
| 0 || 1 || 1 || 2
|-
! scope="row" align=left| 
| 0 || 1 || 1 || 2
|-
| rowspan=5|69
! scope="row" align=left| 
| 0 || 1 || 0 || 1
|-
! scope="row" align=left| 
| 0 || 1 || 0 || 1
|-
! scope="row" align=left| 
| 0 || 1 || 0 || 1
|-
! scope="row" align=left| 
| 0 || 1 || 0 || 1
|-
! scope="row" align=left| 
| 0 || 1 || 0 || 1
|-
|74
! scope="row" align=left| 
| 0 || 0 || 4 || 4
|-
| rowspan=2|75
! scope="row" align=left| 
| 0 || 0 || 3 || 3
|-
! scope="row" align=left| 
| 0 || 0 || 3 || 3
|-
|77
! scope="row" align=left| 
| 0 || 0 || 2 || 2
|-
| rowspan=10|78
! scope="row" align=left| 
| 0 || 0 || 1 || 1
|-
! scope="row" align=left| 
| 0 || 0 || 1 || 1
|-
! scope="row" align=left| 
| 0 || 0 || 1 || 1
|-
! scope="row" align=left| 
| 0 || 0 || 1 || 1
|-
! scope="row" align=left| 
| 0 || 0 || 1 || 1
|-
! scope="row" align=left| 
| 0 || 0 || 1 || 1
|-
! scope="row" align=left| 
| 0 || 0 || 1 || 1
|-
! scope="row" align=left| 
| 0 || 0 || 1 || 1
|- style="background-color:#FAEBD7"
! scope="row" align=left style="background-color:#FAEBD7"| 
| 0 || 0 || 1 || 1
|-
! scope="row" align=left| 
| 0 || 0 || 1 || 1
|- class="sortbottom"
| 11–87 || align=left | CON rămase || 125 || 149 || 183 || 457
|- bgcolor=c0c0c0
|colspan=7 |
|- style="background-color:#90ee90"
|47
|align=left|
| 1 || 1 || 2 || 4
|- style="background-color:#FAEBD7"
|78
|align=left|
| 0 || 0 || 1 || 1
|- class="sortbottom"
!colspan=2| Total (87 de CON) || 307 || 307 || 360 || 974
|}

Schimbări în clasament 
Pe 18 august 2016, halterofilului kârgâz Izzat Artikov i s-a retras medalia de bronz de la categoria 69 kg după ce a fost depistat pozitiv cu stricnină. În locul lui, Luis Javier Mosquera din Columbia, ocupantul locului patru, a primit medalia de bronz.

Lista schimbărilor

Note

Legături externe
Site-ul oficial Rio 2016 

Jocurile Olimpice de vară din 2016
2016